Marek Kamiński (1948–2020) – polski historyk
 Marek Kamiński (ur. 1961) – polski duchowny, biskup Kościoła Zielonoświątkowego
 Marek Kamiński (ur. 1964) – polski podróżnik
 Marek Kamiński (ur. 1969) – polski kolarz